Динов — фамилия; имеет женскую форму Динова.
 Динов, Виктор Григорьевич (род. 1944) — российский звукорежиссёр, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Европейской ассоциации звукорежиссеров, профессор.
 Динов, Тодор (1919—2004) — болгарский кинорежиссёр, сценарист, художник и педагог.

Динова 
 Халида Динова (более известна как Халида Авзаловна Хайрутдинова) — российско-американская пианистка.
 См. также 
 Диновцы — село в Новоселицком районе Черновицкой области Украины.